Wahlkreis Frankfurt am Main steht für folgende Wahlkreise in Hessen:

Landtagswahlkreise:
 Wahlkreis Frankfurt am Main I
 Wahlkreis Frankfurt am Main II
 Wahlkreis Frankfurt am Main III
 Wahlkreis Frankfurt am Main IV
 Wahlkreis Frankfurt am Main V
 Wahlkreis Frankfurt am Main VI

Bundestagswahlkreise: